Бенджамин Едуард „Бен“ Стилър () е американски комик, писател, режисьор и продуцент, носител на награда „Еми“, номиниран е за „Сатурн“ и две награди „Сателит“. Той е член на Фрат пак заедно с някои други комедийни актьори. Известни филми с негово участие са „Запознай се с нашите“, „Кланът Тененбаум“, „Нощ в музея“, „Нощ в музея 2“, „Ах, тази Мери“, „Мегаум“ и други.

Биография 
Бен Стилър е роден на 30 ноември 1965 г. в Ню Йорк, САЩ, в семейство на професионални актьори-комици Ан Мира и Джери Стилър. Прави телевизионния си дебют на 10 години. Най-напред започва да учи кинематография в Лос Анджелис, но след 9 месеца напуска и започва да учи актьорско майсторство в Ню Йорк. Има една дъщеря, родена през 2002 г. и син, роден през 2005.

Бен Стилър е поддръжник на Демократическата партия и активно се занимава с благотворителна дейност.

Кариера 
През 1987 година прави дебюта си в киното във филма на Стивън Спилбърг – „Империята на Слънцето“. Участвал е в над 100 филма и телевизионни предавания. По време на кариерата си получава много награди, между които „Еми“.

Избрана филмография

Като актьор

Като режисьор

Като продуцент 
 2001 – „Зулендър“ (Zoolander)
 2003 – „Мансардата“ (Duplex)
 2004 – „Големи топки“ (Dodgeball: A True Underdog Story)
 2004 – „Старски и Хъч“ (Starsky & Hutch)
 2007 – „Кънки с тъп връх“ (Blades of Glory)
 2008 – „Руините“ (The Ruins)
 2008 – „Тропическа буря“ (Tropic Thunder)
 2010 – „Мегаум“ (Megamind)
 2011 – „Силна година“ (The Big Year)
 2016 – „Зулендър 2“ (Zoolander 2)

Източници

Външни препратки 

 
 
 

Американски актьори и актриси
Американски филмови продуценти
Американски режисьори
Носители на награда Еми
Калифорнийски университет – Лос Анджелис
Евреи в САЩ
На живо в събота вечер